Broch:
 Broch, une fortification.
 Broch de Gurness, une fortification antique écossaise.

 Brigitte Broch (1943-), chef décoratrice et directrice artistique allemande.
 Marie-Emmanuel-Pierre-Étienne Broch d'Hotelans (1915-1998), général de brigade français ;
 Henri Broch, docteur en science.
 Hermann Broch (1886 - 1951), un romancier.
Patronyme juif